That Night with You est un film américain réalisé par William A. Seiter, sorti en 1945.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : That Night with You
 Réalisation : William A. Seiter
 Scénario : Arnold Belgard, Michael Fessier et Ernest Pagano 
 Photographie : Charles Van Enger
 Société de production : Universal Pictures
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Noir et blanc - 1,37:1 - Mono
 Genre : comédie
 Durée : 84 minutes
 Date de sortie : 
  :

Distribution 
 Franchot Tone : Paul Renaud
 Susanna Foster : Penny Parker
 David Bruce : Johnny
 Louise Allbritton : Sheila Morgan
 Jacqueline deWit : Blossom Drake
 Irene Ryan : Prudence
 Buster Keaton : Sam 
 Howard Freeman : Wilbur Weedy 
 Virginia Brissac : Mrs. Hawthorne 
 Anthony Caruso : Tenor 
 Tom Fadden : Laitier
 Mary Forbes : Mrs. Brock 
 Harold Goodwin : Robertson 
 Russell Hicks : Henry Brock 
 Syd Saylor : Taxi Driver 
 Belle Mitchell 
 William Desmond 
 Lillian West 
 Ernie Adams

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1945
Film américain en noir et blanc
Comédie américaine
Film d'Universal Pictures